Lina Magull (Dortmund, 1994. augusztus 15. –) német női válogatott labdarúgó.

Pályafutása

Klubcsapatokban

A válogatottban

Sikerei, díjai

Klubcsapatokban 
 Német bajnok (3):
 VfL Wolfsburg (2): 2012–2013, 2013–2014 
 Bayern München (1): 2020–2021

 Német kupagyőztes (2):
 VfL Wolfsburg (2): 2013, 2015

Bajnokok Ligája győztes (2):
 VfL Wolfsburg (2): 2012–13, 2013–14

A válogatottban 

 Európa-bajnoki ezüstérmes: 2022
 U20-as világbajnoki aranyérmes (1): 2014

Statisztikái

A válogatottban 
2022. november 13-al bezárólag

Jegyzetek

Források 
 
 
 

Élő személyek
1994-ben született személyek
Német női labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Labdarúgócsatárok
A VfL Wolfsburg női labdarúgói
Az SC Freiburg női labdarúgói
A Bayern München női labdarúgói